Азадеган лига 1995/1996 () — 14-й сезон чемпионата Ирана по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Ирана на rsssf.com 

1995/1996
Иран
Иран
1995 год в Иране
Спорт в Иране в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996